Der var to curlingkonkurrencer på OL-programmet – én for damelandshold og én for herrelandshold, hver med deltagelse af ti hold. Turneringen foregik i Ice Cube-curlingcenteret d. 10.-21. februar. Canada vandt begge konkurrencer.

Damer 

Det danske damehold består af: 
 Lene Nielsen, 27 år – skipper
 Helle Nordfred Simonsen, 29 år
 Jeanne Ellegaard, 26 år
 Maria Poulsen, 29 år
 Mette de Neergaard, 22 år

Herrer 

Det danske herrehold består af:
 Rasmus Stjerne, 25 år – skipper
 Mikkel Adrup Poulsen, 29 år
 Johnny Frederiksen, 38 år
 Troels Harry, 23 år
 Lars Vilandt, 39 år

Kilder 

 Curling – Schedule and Results  

Sportsgrene under vinter-OL 2014